Fort McKean è un forte del Kansas, lungo il confine tra Kansas e Missouri. Il 14 novembre 1862 la compagna C del 3º Reggimento di cavalleria "Wisconsin", comandata dal tenente James B. Pond, stabilì un accampamento a Morris Mills, sul torrente Drywood Creek, 15 miglia a sudest di Fort Scott. Successivamente al campo venne dato il nome di Fort McKean. La postazione era probabilmente sulla strada militare tra Fort Scott e Fort Gibson e molti, incluso Pond stesso, pensavano fosse nel territorio del Missouri. Attraverso gli anni, Fort McKean fu sempre una base minore, con una forza militare da 20 a 60 uomini; non si sa quali strutture difensive erano state predisposte.

Pond scrisse che le consegne delle truppe di Fort McKean erano di "scortare i treni, esplorare il territorio e proteggere il confine". Il 2 ottobre 1863 ai militari di Pond fu ordinato di lasciare il campo e presentarsi a Fort Blair, nell'odierna Baxter Springs, Kansas. Tre giorni dopo gli uomini della compagnia furono attaccati William C. Quantrill e i suoi 400 guerriglieri Confederati.

Il 12 ottobre, dieci giorni dopo, la compagnia C era tornata a Fort McKean; Pond rimase al comando almeno fino all'agosto 1864. Dopo il febbraio 1865 la compagnia C fu avvicendata dalla compagnia G, del 17° Reggimenti di cavalleria "Illinois", che rimase al forte almeno fino a giugno 1865; allora o poco dopo la base venne abbandonata.

Note 

Architetture del Kansas
Fortezze degli Stati Uniti d'America